Ochodaeidae é uma família de coleópteros.

Subfamílias
 † Cretochodaeinae Nikolajev, 1995
 Ochodaeinae Mulsant & Rey, 1871
 Chaetocanthinae Scholtz, 1988

Scarabaeoidea
Famílias de coleópteros